Ambo (eiland)
Ambo (preekstoel)
Ambo (stad), een stad in Ethiopië
Ambo (provincie), een provincie van Peru
Ambo (district), een district van Peru
Ambo (uitgeverij)
Ovambo, een volk in Zuid-Angola en Namibië